, née en 1980, actrice japonaise ;
 , née en 1976, actrice japonaise ;
 , (1936-2019), scénariste de mangas ;
 , né en 1960, auteur de manga ;
 Mimoza Koike, née en 1982, est une choregraphe et une danseuse des Ballets de Monte-Carlo. 
 , auteur du manga 6000 ;
 , 1915 - 1998, nageur olympique japonais ;
  (1995-), footballeur japonais ;
 , né en 1968, réalisateur japonais ;
 , né en 1986, acteur et chanteur japonais ;
 , née en 1952, femme politique japonaise du Parti libéral-démocrate.